La Fragua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Fragua, Guanajuato, ort, San José Iturbide, 
 La Fragua, Puebla, ort, Chignahuapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar